Бадъвож — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Войвож. Длина реки составляет 20 км.

Этимология гидронима 
От бадь — «ива», вож — «приток»..

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000061982.

Примечания 

Бассейн Козлаю
Реки Вуктыльского района